Тамо́женно-тари́фное регули́рование внешнеторго́вой де́ятельности — совокупность методов государственного регулирования внешнеторговой деятельности, основанных на применении пошлин, таможенных процедур, правил.

Цели и задачи таможенно-тарифного регулирования 
Таможенно-тарифное регулирование является основным методом регулирования государством сферы внешней торговли, применяемым с давних пор. Целями применения мер таможенно-тарифного регулирования могут быть:
 Протекционистская функция — защита национальных товаропроизводителей от иностранной конкуренции.
 Фискальная функция — обеспечение поступления средств в бюджет

Структура таможенно-тарифных методов 
С точки зрения государственного регулирования внешнеэкономической деятельности таможенно-тарифное регулирование является одной из двух групп методов регулирования государством этой сферы деятельности наряду с нетарифными методами.

Элементами таможенно-тарифного регулирования являются:
 Таможенный тариф — свод ставок таможенных пошлин
 Таможенное декларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу
 Таможенная процедура
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

В современных условиях глобализации мировой экономики построение всех элементов таможенно-тарифных методов унифицируется на основе международных договоров. Важнейшими из них являются:
 Соглашения, действующие между членами Всемирной торговой организации в соответствии с её Уставом и пакетом соглашений, прежде всего Генеральным соглашением о тарифах и торговле (ГАТТ)
 Конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров
 Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП
 Другие многосторонние и двухсторонние международные договоры (например, соглашения о предоставлении принципа наибольшего благоприятствования в торговле)

См. также 
 Таможенный тариф
 Таможенная политика
 Таможенная пошлина
 Таможенная процедура
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

Примечание

Литература 
 Стровский Л. Е., Казанцев С.К, Неткачев А. Б. и др. Внешнеэкономическая деятельность предприятия/ Под ред. проф. Л. Е. Стровского 4-е изд., перераб и доп. — М: ЮНИТИ-ДАНА, 2007, с. 476—502 ISBN 5-238-00985-2

Ссылки 
 Сайт Федеральной таможенной службы
 Всемирная таможенная организация

Таможенное дело
Международная торговля
Внешнеэкономическая деятельность